Johann von Brawe ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich August von Brawe (1752–nach 1813), deutscher Beamter
 Johann Friedrich Ernst von Brawe (1746–1806), deutscher Offizier, Beamter und Schriftsteller
 Johann Jakob von Brawe († 1773), deutscher Geheimer Rat